Lodwar ist das Verwaltungszentrum des Turkana Countys im Nordwesten Kenias mit ca. 20.000 Einwohnern. Das County, ein semi-arides Gebiet (Halbwüste), grenzt an Uganda, den Südsudan und Äthiopien. Die Stadt ist Sitz des römisch-katholischen Bistums Lodwar.

Lodwar liegt auf etwa 500 Metern Meereshöhe und ungefähr 360 Kilometer nördlich von Eldoret sowie 120 Kilometer südlich von Kakuma an der von Mombasa über Nairobi, Nakuru, Eldoret und Kitale verlaufenden Straße nach Juba.

Söhne und Töchter der Stadt 

 Ajuma Nasenyana (* 1984), Model und Moderatorin

Klima 
In der Region ist es das ganze Jahr über heiß und trocken. Die durchschnittlichen Tageshöchstwerte liegen bei 32 °C bis 35 °C, nachts wird es mit Monatsmittel nicht kälter als 23 °C.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Kenia
Ort in Afrika
 
Namensgeber_(Marskrater)